Rolex 24 at Daytona (также известная по своему историческому наименованию «24 часа Дейтоны») — 24-часовая гонка на выносливость, проводимая ежегодно на Daytona International Speedway в Дейтона-Бич, штат Флорида. Она проходит на 5,728 километровой комбинированной дорожной трассе, которая включает в себя три-овала NASCAR и дорожный участок в инфилде. С начала основания она проводится в последние выходные января или первые выходные февраля, в рамках Speedweeks и является первой из главных и крупных автомобильных гонок в США. Входит в состав чемпионат IMSA по гонкам на спорткарах, являясь его открывающим этапом и главным событием сезона.

Гонка за годы своего существования сменила несколько названий. С 1991 года Rolex SA стала главным спонсором гонки, сменив Sunbank (ныне SunTrust Banks), который в свою очередь сменил Pepsi в 1984 году. Победители во всех классах получают стальные часы Rolex Cosmograph.

В 2006 году гонка прошла на неделю раньше в январе, во избежание пересечения с Супербоулом, который, в свою очередь, переместился несколько лет назад на неделю вперёд. Таким образом, два события обменялись датами.

Начало 

В 1962 году, через несколько лет после сооружения трека, была проведена трёхчасовая гонка спортивных автомобилей. Известный также как Daytona Continental, он считался новым Международным чемпионатом FiA для GT.

Первую гонку выиграл Дэн Герни на Lotus 19 с 2,7-литровым двигателем Coventry Climax. Его соперниками были многочисленные Porsche 718, но эти 1600-кубовые машины были слишком слабы для относительно коротких и быстрых гонок.

В 1964 году дистанция соревнований была увеличена до 2000 км (1220 миль), то есть до удвоенной дистанции классических 1000 км гонок на Нюрбургринге, Спа и Монце. Дистанция составляла примерно половину того, что проходили в «24 часах Ле-Мана», и примерно соответствовала дистанции «12 часов Себринга», что проходят там же во Флориде несколькими неделями позже. Начиная с 1966 года гонка в Дейтоне стала проводиться в течение 24 часов, как в Ле-Мане.

История гонки 
Цель гонок на выносливость — определить экипаж, который сможет проехать наибольшую дистанцию за определённый промежуток времени. Гонка в Дейтоне проводится на полностью закрытой трассе в пределах овала, без использования городских улиц. Используется большая часть крутого овального круга (в дальнейшем «бэнкинг»), который прерывается апексом на задней прямой и быстрой секцией инфилда (внутри поля), включающей две шпильки. Гонка проводится зимой, когда ночи особенно длинны. Освещение установлено по периметру трека, для обеспечения возможности гонок в ночное время, хотя инфилд освещён не так хорошо, как сам овал. Однако общее освещение даёт около 20 %, а остальная часть имеет неплохое освещение схожее с уличным.

В прошлом, чтобы получить классификацию автомобиль должен пересечь линию финиша по истечении 24 часов своим ходом, что приводило к драматическим ситуациям, когда повреждённый автомобиль часами ждал в боксах или на обочине, недалеко от финиша, затем запускал двигатель и ползком пересекал линию финиша в последний раз, чтобы финишировать по истечении 24 часов и получить классификацию, что лучше дисквалификации с формулировкой DNF (Did Not Finish). В ходе первой гонки 1962 Daytona Continental (тогда ещё 3 часа, а не 24) машина Герни лидировала по пройденной дистанции, когда двигатель Лотуса вышел из строя, и припарковался на вершине бэнкинга перед финишной линией. Когда закончились три часа, Герни провёл машину ещё несколько футов через финиш (возможно только с помощью энергии стартера), не только зафиксировав позицию, но и фактически выиграв гонку.

После проигрыша Форду в 1966 году и в Дейтоне, и в Ле-Мане, Феррари привели к финишу парадным строем три машины в 1967. Чтобы отпраздновать победу над соперником на его домашней гонке, Феррари назвал один из дорожных автомобилей с двигателем V12 Феррари Дейтона. В других классах успех праздновали следующие экипажи: в двухлитровом «Гранд-Туринге» первенствовали Джек Райан и Билл Бенкер на Porsche 911 (9-е место в абсолюте), другой Porsche 911 под управлением Джорджа Дролсома и Гарольда Уильямсона взял аналогичную категорию «Туринг». В классе «Туринг» для машин с объёмом двигателя свыше двух литров победили Пол Ричардс и Рэй Куомо на «Форд Мустанг», а в аналогичном «Туринге» выиграли Дана Келдер и Ара Дьюб на Triumph TR4.

В 1968 году настала очередь Порше праздновать тройную победу. После того как Герхард Миттер потерпел аварию из-за разрыва покрышки на овале, его напарник Рольф Штоммелен присоединился к экипажу Вика Элфорда и Йохена Ниирпаша. Когда автомобиль Йо Зифферта и Ханса Херрмана, долго лидировавших, опустился на второе место из-за технических проблем, оба пилота присоединились к новым лидерам. Таким образом, Порше привела на высшую ступень подиума пять из восьми своих гонщиков, да ещё Жо Шлессер и Джо Бузетта на третьем месте, и лишь Миттер выбыл.

В 1972 году из-за энергетического кризиса гонка была сокращена до 6 часов, а в 1974 году отменена целиком.

В 1982 году, после постоянного нахождения в составе чемпионата мира спортивных автомобилей, гонка вышла из серии, которую, стремясь снизить затраты, решили проводить только в Европе и на более коротких дистанциях. Сама гонка стала частью IMSA GT.
В 70-х команды увеличили свои экипажи до трёх пилотов. А сейчас выступают нередко четыре или пять гонщиков, когда машины становятся подобием «такси» для менее удачливых членов команды. Победители 1997 привели на подиум сразу 7 гонщиков.

Grand American & Daytona Prototypes 
После проблем с правами с IMSA в 1990-х, гонка в Дейтоне вошла в состав серии ГрандАм (GrandAm), соперника Американской Серии Ле-Ман, которая, как гласит её имя, использует тот же регламент, что и Серия Ле-Ман, а также «24 часа Ле-Мана», хотя сам Ле-Ман не входит в календарь АЛМС. А серия GrandAm, наоборот имеет тесные связи с NASCAR и акцентируется на контроле расходов и плотности состязаний.

Новый регламент, призванный сделать гонки более дешёвыми, был введён в 2002 году. Регламент прототипов исходил из гонки в Дейтоне, и требовал использования менее дорогих материалов и технологий, а также упрощённой аэродинамики с целью уменьшения затрат на разработку и доводку автомобиля.

Шасси производятся специализированными фирмами, вроде Riley, Doran, Fabcar и Crawford, по заказам команд, а двигатели известны под марками производителей, вроде Pontiac, Lexus и Porsche. В отличие от других серий машины именуются по формуле «двигатель-шасси» (например «Lexus-Riley»), так как производители шасси GrandAm малоизвестны и не выпускают дорожных машин. Изменения 2007 года позволяют производство специализированного шасси только для одной модели, для поощрения появления прототипов, именуемых гоночными версиями дорожных машин.

GT в Дейтоне 
Класс GT в Дейтоне ближе к дорожным машинам, чем где-либо ещё, приближаясь к классу GT3. К примеру, используется более стандартная кубковая версия Porsche 996, взамен гоночных версий RS/RSR. Также среди недавних участников Дейтоны можно назвать BMW M3, Corvette, Mazda RX-8 и Pontiac GTO.R.

С целью уменьшения расходов, регламент GT теперь позволяет использовать навесные панели, схожие с серийными (новая Mazda, к примеру, или Infiniti G35). Эти правила чем-то напоминают старые спецификации GTO, но с большими ограничениями.
Допущение каркасно-панельной конструкции автомобилей позволяет уменьшить затраты — особенно после аварий, когда команды могут восстановить автомобиль к следующей гонке без особых финансовых потерь, или модифицировать его, но за исключением случаев, когда автомобиль списывается или подходит к концу гоночный сезон.

Гонка 2006 
В гонке 2006 команды, имеющие традиционные связи с Порше (как Brumos Racing, которая с 1970-х традиционно нумерует свои Порше номерами 58 и 59), предприняли попытку «Реконкисты» Дейтоны. Заводские гонщики Порше были распределены между командами, комплектующимися двигателями Порше, и немец Лукас Лур взял поул на Crawford-Porsche № 23 от Alex Job Racing. В гонке автомобиль, ведомый также Майком Роккенфеллером и Патриком Лонгом, некоторое время лидировал, но потерял лидерство во время ремонта рулевого управления и финишировал лишь 3-м, опередив Fabcar-Porsche № 58 Red Bull Brumos с ещё одним заводским гонщиком Порше Сашей Маасеном. Пара Riley-Lexus пришла 1-м и 2-м, а звёздный состав Target Chip Ganassi’s в составе Скотта Диксона, Дэна Уэлдона и Кейси Мирза одержал победу.

В классе GT, как обычно, было множество Порше, а их быстрейшим гонщиком стал Вольф Хенцлер. Опытная команда The Racer’s Group выставила Pontiac GTO.R который не только взял поул в GT, но также лидировал на ранней стадии гонки, сражаясь с новейшими Porsche 997, и финишировал 10 м, впереди 21 прототипа. Победил же № 36 от TPC Racing Porsche, управляемый Рэнди Побстом, Майклом Левитасом, Яном Басом и Спенсером Пампелли, чья машина прошла на три круга больше и пришла 9-й в общем зачёте. Вторым лучшим «не-Порше» стал ещё один GTO.R, принадлежащий команде TRG, пришедший 26-м в общем зачёте и 13-м в классе.

Участие гонщиков, известных по выступлениям в других сериях 
Поскольку Rolex 24 проводится зимой, в межсезонье остальных серий, то много высококлассных пилотов имеют желание и возможность принять в ней участие, если это позволяют их спонсорские соглашения. Маркетинг Дейтоны преподносит это как вызов чемпионов, а администрация стремится обеспечить высококлассные гонки и наличие звёзд на трассе.
Недавно отошедшая от дел звезда NASCAR Расти Уоллес выступил совместно со звездой IRL Даникой Патрик в 2006, тогда как Тони Стюарт в 2004 заслужил репутацию «checker or wrecker» (дойди или сойди) после его доблестного выступления на плохо управляемом автомобиле, на котором он даже лидировал, но сошёл за 20 минут до конца, когда задняя подвеска развалилась окончательно и он отправился в стену. Победители Indy 500 Бадди Райс и Дэн Уэлдон также появлялись на этой гонке, а победа Уэлдона в 2006 стала первой победой действующего победителя Инди 500 в Дейтоне. Ранее на Rolex 24 появлялись также Дэйлы Эрнхардты старший и младший (в том числе вдвоём в 2001 — памятный момент в истории) — они возродили традиции звёздного пилотского формата, потом были Джимми Джонсон, Грег Биффл, Пол Трейси, Себастьен Бурде, Курт Буш, Кайл Петти и другие звёзды буквально из каждого вида автомотоспорта.

Гонщики вроде бы рады такому «звездопаду», но присутствие этих кольцевиков и формулистов раздражает поклонников спорт-каров, которые хотели бы видеть чистые гонки спорткаров. Многие обозреватели, с другой стороны, считают, что присутствие звёзд приносит пользу. Они говорят, что присутствие топ-пилотов других серий делает гонки более насыщенными и соревновательными. Например, именно звёзды подарили зрителям наиболее впечатляющие моменты в 2006 году.

В 2007 году на стартовом поле отметились Джефф Гордон, выступавший за Wayne Taylor Racing , Элио Кастроневис, Сэм Хорниш, выступавшие за Michael Shank Racing, а также Бобби Лабонте, Джимми Джонсон, Джимми Вассер, Хуан-Пабло Монтойя и Кайл Петти.

Статистика 

Наиболее часто побеждали в Дейтоне Порше (20 побед как машина и двигатель). Спорткары базировались на моделях 911, 935 и 996. Среди остальных победителей:
 5 побед: Ferrari '63, '64, '67, '72, '98, Ford '62, '65, '66, '97, '99
 2 победы: Chevrolet '69, '01, Jaguar '88, '90, Lexus '06, '07, Nissan '92, '94, Pontiac '04, '05
 1 победа: BMW '75, Toyota '93, Oldsmobile '96, Dodge Viper '00

Победители 

Примечание:

† — Гонка была прервана либо из-за аварии, либо из-за погодных условий.

Ссылки 
 Страница соревнования на сайте автодрома
 Страница соревнования на сайте IMSA
 Профиль на сайте Autosport

Grand Am